Andreï Kozyrev (1951-), homme politique russe
 Andreï Kozyrev (1973-), joueur de hockey sur glace russe